La tercera teoría universal (en árabe: ; tr.: nazariat ealamiat thalitha) se refiere al estilo ideal de gobierno descrito por el coronel y gobernante de la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, Muamar el Gadafi, en la década de 1970 en su Libro verde, en el que el gobierno libio fue basado a continuación con la declaración de la «Yamahiriya» en 1977.

Es una mezcla de anticapitalismo y anticomunismo con asambleísmo tomado de las tribus beduinas y valores islámicos —por lo que en el Libro verde en ocasiones la teoría es considerada como un tipo de socialismo islámico—, y de Estado socialista con nacionalismo árabe, también tiene de referencia los principios de la antigua democracia griega unida a la idea de que es necesario un líder supremo y guía de la revolución.

Se propuso como alternativa al capitalismo para los países del Tercer Mundo (ver: tercermundismo), aunque también rechazaba el marxismo principalmente por su ateísmo. De este modo, la ideología de Gadafi se presenta a sí misma como una superación de estas dos teorías anteriormente mencionadas.

Gadafi define la tercera teoría Internacional como un «socialismo natural» —un socialismo basado en el iusnaturalismo—, con influencias (morales) de las enseñanzas islámicas y tiene como referentes las ideas izquierdistas de Ernesto Che Guevara (guevarismo) y Gamal Abdel Nasser (nasserismo).
 
La teoría se basa en el Corán para la mayoría de sus fundamentos filosóficos, aunque en los últimos años comenzó extraer de otras ideas. La ley de la sociedad en esta teoría no puede depender de la situación política, y debe basarse en la costumbre y la religión. Donde la ley coránica no ofrezca indicaciones específicas, entonces se somete la decisión a un sistema de asambleas. Para Gadafi no hay preceptos únicos para transformar la sociedad por lo que la tercera teoría Internacional ha sido sujeta a modificaciones a lo largo del tiempo. El Consejo Superior de Orientación Nacional fue creado para difundir y aplicar esta teoría, y que ha encontrado realización parcial en Libia. 
  
Las principales disposiciones de la tercera teoría Internacional de Gadafi critican los detalles de la democracia moderna: desde el punto de vista de Gadafi, la democracia dejó de ser genuinamente popular. La teoría rechaza los instrumentos tradicionales de gobierno —los partidos parlamentarios, y referéndums— y los contrasta con el concepto de democracia popular directa basada en las asambleas populares y comités del pueblo (ver: poder popular). En este caso, el Congreso General del Pueblo, que tiene una ley, sólo tiene en cuenta las cuestiones que fueron discutidas y propuestas en el orden del día de la Asamblea Popular de Base, uniendo a toda la población adulta. 

La tercera teoría Internacional proclama el preservar las empresas familiares en manos privadas mientras el resto del tejido productivo pase a manos del Estado (ver: nacionalización) y la necesidad de abolir el trabajo asalariado y dar a los trabajadores los derechos a los productos fabricados por ellos (ver: teoría del valor-trabajo, colectivización). En el desarrollo de esta teoría del trabajo, Gadafi se basó en su interpretación de los escritos de los teóricos rusos anarcosocialistas Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin combinados con principios igualitarios del islam. Viendo a Platón como un antecesor, Gadafi busca la forma ideal de convivencia social, en los que, junto con la justicia social, tiene que haber un poder fuerte, la representación del pueblo y la identidad nacional.

Véase también 

 Libro verde (Gadafi)

Referencias

Bibliografía 
 Muammar al- Gaddafi. 2. Creador de un modelo político singular: socialismo, Islam y democracia directa. - El Libro Verde, la Tercera Teoría internacional y la Jamahiriya. CIDOB

Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista
Muamar el Gadafi
Socialismo
Islam político
Antiimperialismo
Nacionalismo de izquierda
Sincretismo político